С самолётами Ан-8 произошло несколько авиакатастроф. Известные случаи:

 Катастрофа Ан-8 в Гостомеле

 Катастрофа Ан-8 в Кировабаде
 Катастрофа Ан-8 под Кировабадом

 Катастрофа Ан-8 в Лахте
 Катастрофа Ан-8 под Новгородом